salme, plurale di salma
 Salme, personaggio della mitologia finnica
 Salme, comune dell'Estonia
 Principessa Salme, principessa di Zanzibar del XVIII secolo